Qi Hong (Xangai, 3 de junho de 1976) é um ex-futebolista profissional chinês, meia-atacante retirado.

Títulos

Shanghai Shenhua
Chinese Jia-A League: 1995
Chinese FA Cup: 1998

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Xangai
Futebolistas da China
Futebolistas do Shanghai Shenhua
Jogadores da Seleção Chinesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002